Atmosfære (undertiden forkortet atm) er en gammel måleenhed for tryk som ikke hører til SI-enhederne. Der gælder pr. definition

 1 atm = 1013,25 hPa = 101325 Pa

og denne værdi er valgt så den afspejler gennemsnitstrykket af Jordens atmosfære ved havniveau (se normaltryk).

Teknisk atmosfære 
Der er også en enhed kaldet en teknisk atmosfære (indimellem forkortet at) som en fastlagt som 1 kilopond pr. kvadratcentimeter. Dette er kun 98066,5 Pa, dvs. ca. 3% mindre end en atmosfære.

Trykenheder og konverteringsfaktorer

Trykenheder
Atmosfære